Galgano  – variante del nome proprio di persona Galvano
Francesco Galgano  – giurista e avvocato italiano
San Galgano  – santo della Chiesa cattolica
Abbazia di San Galgano  – monumento nazionale italiano
Galgano di Vanni Baroccio o Galgano di Giovanni Senese, scultore e architetto attivo a Siena